Наталія Теодорівна Стецюк ( 1 грудня 1968, с. Біла, Україна) — українська телеведуча, журналістка, педагогиня.

Життєпис 
Наталія Стецюк народилася 1 грудня 1968 року у селі Біла Тернопільського району Тернопільської області України.

Закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту (1991, нині національний педагогічний університет).

Працювала вчителем Тернопільської загальноосвітньої школи № 22 (1991—2000).

З 2001 року — у телекомпанії «TV-4»:
 кореспондент кореспондент та ведуча «Провінційних вістей»,
 ведуча програми «Тема тижня»,
 головний редактор телеканалу

У 2003 році стажувалася у США.

Примітки

Джерела 
 Тернопільські журналісти: TV-4, Погляд

Українські телеведучі
Уродженці Білої (Тернопільський район)
Випускники Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Журналісти телекомпанії «TV-4»